Tanshan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tang Shan (berg), Jiangsu, 
 Tanshan (socken i Kina), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar